Maszkowo ist der Name folgender Ortschaften in Polen: 
 Maszkowo (Kobylnica), Ort in der Gmina Kobylnica in der Woiwodschaft Pommern
 Maszkowo (Nowe Warpno), deutsch Moritzhof, Ort in der Gmina Nowe Warpno in der Woiwodschaft Westpommern
 Maszkowo (Nowogard), deutsch Maskow, Ort in der Gmina Nowogard in der Woiwodschaft Westpommern
 Maszkowo (Sianów), deutsch Maskow, Ort in der Gmina Sianów in der Woiwodschaft Westpommern